

Localidades 

Hillview (Illinois)
Hillview (Kentucky)

Desambiguações de topônimos